Il doppio  del Franken Challenge 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Arnau Brugués-Davi e João Sousa erano i detentori del titolo, ma Arnau quest'anno non ha partecipato.

Sousa ha fatto coppia con Frank Moser, ma ha perso nel 1º turno.

Colin Ebelthite e Rameez Junaid hanno battuto in finale Christian Harrison e Michael Venus 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Philipp Marx /  Florin Mergea (quarti di finale)
  James Cerretani /  Marcelo Demoliner (quarti di finale)

  Purav Raja /  Divij Sharan (quarti di finale)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Franken Challenge 2013
ATP Challenger Tour 2013